Pollini může znamenat:

 Francesco Pollini – italský zpěvák, klavírista, hudební skladatel a pedagog
 Maurizio Pollini – italský klavírista věnující se vážné hudbě